Terč může znamenat:
 terč pro cvičení a závody ve střelbě

příjmení
 Miloň Terč (* 1947) – kameraman a filmový pedagog
 Philipp Terč (1844–1917) – lékař, zakladatel apiterapie

další významy
 Terč (film) – americký film z roku 1985
 Terč (film, 1997) – film režiséra Sammo Hunga v hlavní roli s Jackie Chanem
 Terč (Zastávka) - Informační deska umístěna horní části označníku nebo přístřešku Autobusové zastávky.
podobná příjmení

 Alois Terš (1910–1987) – pedagog, výtvarník a vlastivědný pracovník

Externí odkazy